Joseba est un prénom masculin basque.

L'équivalent du prénom est «  » en espagnol et « Joseph » en français.

Prénom 

 Joseba Albizu (né en 1978), coureur cycliste espagnol;
 Joseba Beloki (né en 1973), coureur cycliste espagnol;
 Joseba Elosegi, nationaliste basque qui s'opposa à Franco, voir  Francisco Franco
 Joseba Garmendia, joueur de football espagnol;
 Joseba Intxausti (1936), écrivain basque espagnol de langue basque et espagnole;
 Joseba Lakarra (1962), philologue, écrivain de langue basque et académicien basque espagnol;
 Joseba Llorente Etxarri (né en 1979), footballeur espagnol;
 Joseba del Olmo García (né en 1981), footballeur espagnol, voir  Joseba del Olmo García;
 Joseba Sarrionandia (né en 1958), écrivain basque;
 Joseba Tapia, joueur basque d'accordéon;
 Joseba Zubeldia (né en 1979), coureur cycliste espagnol.

Articles connexes 
 Liste de prénoms basques

Références 

Prénom basque masculin
Prénom masculin